ATP Finals 2018, właśc. Nitto ATP Finals 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Finals w sezonie 2018 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 11–18 listopada 2018 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 8 500 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to London, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Obrońcami tytułu byli: w grze pojedynczej – Grigor Dimitrow (nie zakwalifikował się do turnieju), natomiast w grze podwójnej – Henri Kontinen i John Peers (nie zakwalifikowali się do turnieju, wystąpili w jednym meczu jako rezerwowi).

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Gustavo Kuertena

Wyniki

Tabela

Grupa Lleytona Hewitta

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Knowlesa/Nestora

Wyniki

Tabela

Grupa Llodry/Santoro

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Anglii